De UEFA Cupfinale van het seizoen 1974/75 is de vierde finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het Duitse Borussia Mönchengladbach stond voor de tweede keer in de finale en nam het op tegen FC Twente. De eerste wedstrijd vond plaats op 7 mei 1975 in het Rheinstadion in Düsseldorf. De terugwedstrijd vond plaats op 21 mei in het Diekmanstadion in Enschede.

Voor de tweede keer op rij stond er een Nederlandse club in de finale. FC Twente haalde de UEFA Cupfinale nog nooit, tegenstander Borussia Mönchengladbach was dan weer de verliezende finalist van 1973. De Duitsers waren favoriet, maar raakten in eigen land niet voorbij de Nederlanders. In de terugwedstrijd walste Borussia Mönchengladbach wel over Twente. Het werd 1-5 voor Die Fohlen. Jupp Heynckes scoorde een hattrick.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1975
Europacupvoetbal 1974/75
Borussia Mönchengladbach
FC Twente
UEFA
UEFA